Baynesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baynesville (Maryland)
 Baynesville (Virginia)